Vitrac ist der Familienname von Personen:
 Jules Vitrac (* 1968), deutsche Juristin und Schriftstellerin, siehe Veronika Rusch 
 Roger Vitrac (1899–1952), französischer Dichter und Dramaturg

Vitrac ist der Name von Gemeinden in Frankreich:
 Vitrac (Cantal) im Département Cantal
 Vitrac (Dordogne) im Département Dordogne
 Vitrac (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme

mit Namenszusatz:
 Vitrac-en-Viadène im Département Aveyron
 Vitrac-Saint-Vincent im Département Charente
 Vitrac-sur-Montane im Département Corrèze